Куусінен () — фїнське прізвище

Найвідоміші носії прізвища:

 Куусінен Отто Вільгельмович (1881—1964) — фінський, російський і радянський політичний діяч, письменник, теоретик марксизму, академік Академії наук СРСР.
 Айно Куусінен (1886—1970) — фінська і радянська комуністка, працівник Комінтерну, розвідниця, письменниця.